In 2019 werd het 30ste Campeonato Brasileiro Série C gespeeld, de derde hoogste klasse van het Braziliaanse voetbal. De competitie werd gespeeld van 27 april tot 6 oktober. De halvefinalisten plaatsten zich voor de Série B van 2020. Náutico werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
De winnaars van de kwartfinale promoveerden. Bij gelijkstand worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série C
Série C